Il doppio del torneo di tennis Open Barletta 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Joan Balcells e Juan Ignacio Carrasco che hanno battuto in finale Thomas Strengberger e Dušan Vemić 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Cristian Brandi /  Filippo Messori (primo turno)
 Devin Bowen /  Nuno Marques (quarti di finale)

Assente
Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Barletta 1998